Quiller steht für:

 Quillerkopf (345 m), Erhebung des Fulda-Werra-Berglandes nahe Melgershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Personen:
 Andrew Quiller, Pseudonym von Kenneth Bulmer (1921–2005), britischer Schriftsteller
 Arthur Quiller-Couch (1863–1944), britischer Schriftsteller und Kritiker
 John Quiller Rowett (1874–1924), britischer Geschäftsmann und Finanzgeber der Quest-Expedition (1921–1922)
 William Quiller Orchardson (1832–1910), britischer Maler

Siehe auch:
 Das Quiller-Memorandum – Gefahr aus dem Dunkel